La formula molecolare C17H19NO3 può indicare:
 Morfina
 Piperina
 Chavicine
Formule molecolari